Le mot rapport a plusieurs significations.

Mathématiques, sciences, technologie 
En mathématiques et en sciences, un rapport est le quotient de deux grandeurs. On emploie aussi parfois le mot latin ratio. Quand le quotient se rapporte à des grandeurs d'espèces différentes, on parle parfois de taux.

Par exemple, la vitesse est le rapport entre la distance parcourue sur le temps mis pour la parcourir.

Mécanique 
En mécanique le rapport est, par synecdoque, la position  d'un système de sélection de vitesses , qui change le quotient des vitesses de rotation de l'axe moteur et de l'axe récepteur. Ce rapport est aussi celui du nombre de dents des deux pignons utilisés.

Commerce 

 Le rapport qualité-prix est un taux au sens scientifique, la « qualité » étant une grandeur construite différemment du prix.

Sciences humaines et sociales 

 Rapport sexuel
 Rapport de corrélation (statistique)
 Rapport de force
 Rapports de production
 Rapports sociaux

Document 

 Un rapport, oral ou écrit, décrit une action ou le résultat d'une enquête :
 Rapport technique
 Rapport parlementaire
 Rapport de mer
 Rapport d'avancement d'un projet

Patronymes 
 Richárd Rapport, joueur d'échecs hongrois.

Culture 
 Rapport, hebdomadaire sud-africain.
 Le Rapport, film iranien de 1977.
 Le Rapport de Brodie, recueil de nouvelles de Jorge Luis Borges

Notes et références